Taringa är ett släkte av snäckor. Taringa ingår i familjen Discodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Taringa